Az 1997-es Tippeligaen volt az 53. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont újra a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenkettedjére.

Tabella

Osztályozó 
A Tromsø csapata nyert 6–1-es összesítéssel az Eik-Tønsberg ellen

Eredmények
 1. mérkőzés: Tromsø 4–0 Eik-Tønsberg
 2. mérkőzés: Eik-Tønsberg 1–2 Tromsø

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok